Nausitoo – personaggio della mitologia greca. Re dei Feaci, figlio di Poseidone e di Peribea e padre di Alcinoo e Rhexenor (Ῥηξήνωρ)
 Nausitoo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Odisseo e della ninfa Calipso, fratello di Nausinoo
 Nausitoo – personaggio della mitologia greca. Timoniere di Teseo

Note